Izcalli Santa Clara es una colonia ubicada en Ecatepec de Morelos se fundó hacia el año de 1980 y se divide en dos secciones: primera y segunda. Se encuentran arededor de 1980 lotes. Sus casas con denominadas de modo dúplex, y se encuentra dividida por la Avenida Lázaro Cárdenas (Continuación de Valle de Jucar).

Limita con las colonias Quinto Sol, Ejército del Trabajo y Estrella de Oriente.  Cuenta con mercado, centro social, centro deportivo, jardín de niños, Escuela Primaria diurna, secundaria y Capilla del "Sagrado Corazón de Jesús".

En la década de los años 1980 esta colonia sufría por la falta de servicios básicos, el más necesitado, el drenaje público, ya que en temporada de lluvias la colonia se inundaba y el agua llegaba a subir hasta el metro y medio.

Con la participación de Diferentes Colonias aledañas organizadas en lo que se llamaría FOSE (Frente de organizaciones sociales de Ecatepec) y distinguiéndose como la V zona, se logra la construcción del carcamo 19 que se ubica al final de la Av. Guadiana, logrando así que las inundaciones disminuyeran considerablemente.

San Cristóbal Ecatepec